
Termin -{EP3}- ima više značenja.

 Prostaglandinski E receptor 3
 EP3 (EP), album grupe -{The Kleptones}-